Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XVI. Gesetzgebungsperiode). Die XVI. Gesetzgebungsperiode begann am 19. Mai 1983 und endete am 16. Dezember 1986 Nach der Nationalratswahl vom 24. April 1983 entfielen von den 183 Mandaten 90 auf die SPÖ, 81 auf die ÖVP und 12 auf die FPÖ. Während der Legislaturperiode waren 226 Mandatare Mitglied des Nationalrats.

Weblinks 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XVI. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

16